Лос Чапа има више значења:

 Лос Чапа (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Чапа, Сонија (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Чапа, Рамон Чапа (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику